Гейдельбергский Баховский хор () — немецкий камерный хор из Гейдельберга.

Был основан Филиппом Вольфрумом, начал репетировать в июне 1885 года и дал первый концерт 22 февраля 1886 года, в том же году состоялся торжественный концерт хора в рамках празднования 500-летия Гейдельбергского университета. Первоначально специализировался на произведениях Иоганна Себастьяна Баха и музыке эпохи барокко, но к настоящему времени расширил свой репертуар вплоть до музыки современных композиторов.

За более чем столетнюю историю хор сменил всего четырёх художественных руководителей. В ранние годы его существования среди дирижёров, становившихся за его пульт, были Энгельберт Хумпердинк, Рихард Штраус, Густав Малер и Макс Регер, в более позднее время — Вильгельм Фуртвенглер и Дитрих Фишер-Дискау. С 1987 года хор начал активно гастролировать по миру, в том числе в Израиле (1991, 1993), Симферополе (1999), Шанхае (2005), Риме (2009).

Хормейстеры 

 Филипп Вольфрум (1885—1919)
 Герман Майнхард Поппен (1919—1956)
 Эрих Хюбнер (1956—1985)
 Христиан Кабиц (с 1987)

Ссылки 
 

Хоры Германии
Камерные хоры
Музыкальные коллективы по алфавиту